Le Qatar Classic masculin 2011 est l'édition masculine 2011 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 16 au . Grégory Gaultier gagne son premier Qatar Classic en battant James Willstrop en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 Qatar Classic
 Qatar Classic féminin 2011
 Saison 2011 de la PSA

Masculin 2011
PSA World Series 2011
Sport au Qatar en 2011
Sport en octobre 2011